Владимир Всеволожский: Всеволожский, Владимир Алексеевич (1870 — после 1920) — монархист, член Союза русского народа, секретарь Совета монархических съездов России (1915).
 Всеволожский, Владимир Алексеевич (1931—2015) — российский геолог, заведующий кафедрой гидрогеологии МГУ им. М. В. Ломоносова (1988—2009), председатель Российского союза гидрогеологов (Росгидрогео).
 Всеволожский, Владимир Всеволодович (1901—1937) — председатель Донецкого облисполкома (1937), кандидат в члены ЦК КП(б)У.